Keilorites liljevalli är en ringmaskart som beskrevs av Brood 1980. Keilorites liljevalli ingår i släktet Keilorites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
liljevalli